Deluxe kan syfta på:

 Deluxe (Eskalator album) –  ska-bandet Eskalators andra album och släpptes i november 2004
Deluxe (musikalbum) – ett musikalbum av rockbandet Better Than Ezra
Deluxe (radioprogram) – ett radioprogram i Sveriges Radio P3
 Deluxe Paint – ett ritprogram utvecklat av Dan Silva för Electronic Arts

Personer
 Samy Deluxe (1977–), en tysk rappare